Оселок — брусок из мелкозернистого абразивного материала
 Оселок — деревня в Ногинском районе Московской области России
 Оселок — деревня в Княгининском районе Нижегородской области России
 Оселок — река в Республике Коми России, приток Подчерья

См. также 
 Высокий Оселок — село в Спасском районе Нижегородской области России
 Красный Оселок — село в Лысковском районе Нижегородской области России